Osoby o tym nazwisku:
 Aldo van Eyck – holenderski architekt
 Hubert van Eyck – niderlandzki malarz
 Jan van Eyck – niderlandzki malarz
 Peter van Eyck – amerykański aktor filmowy